Amerikai Egyesült Államok
 Stephens (Arkansas)
 Stephens (Georgia)
 Stephens (Kentucky)
 Stephens (Louisiana)
 Stephens (Mississippi)
 Stephens (Missouri)
 Stephens (Oregon)
 Stephens (Tennessee)
 Stephens (Davis megye, Utah)
 Stephens (Weber megye, Utah)
 Stephens (Virginia)